Het ATP-toernooi van Atlanta 2012 (met de officiële naam BB&T Atlanta Open) werd gespeeld van 16 tot en met 22 juli 2012. Er werd dit jaar voor het eerst gespeeld op hardcourt-buitenbanen opgetrokken op de parkeerplaats van Atlantic Station in de Amerikaanse stad Atlanta.

De titelverdediger in het enkelspel was de als tweede geplaatste Mardy Fish. Fish werd echter al in de tweede ronde uitgeschakeld. In de enkelspelfinale versloeg de Amerikaan Andy Roddick de Luxemburger Gilles Müller. De titelverdedigers in het dubbelspel Alex Bogomolov jr. en Matthew Ebden speelden deze editie niet samen. Ebden versloeg in de finale met zijn Amerikaanse partner Ryan Harrison het Belgisch/Amerikaanse koppel Xavier Malisse en Michael Russell.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Atlanta
ATP-toernooi van Atlanta